Paulánský klášter je označení klášter, který obýval konvent paulánů, tj. řádu Nejmenších bratří sv. Františka z Pauly. Může se jednat o:

 klášter Brtnice
 klášter paulánů (Nová Paka) – s kostelem Nanebevzetí Panny Marie, později nemocnice (Nová Paka)
 klášter pavlánů (Praha) – na Starém Městě pražském
 klášter Světce
 klášter paulánů (Vranov)
Klášter paulánů (Nigeon)
Klášter paulánů na Place Royale
Klášter paulánů (Vídeň)